Castromocho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castromocho (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Castromocho (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar